Richford ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den USA:
 Richford (New York), im Tioga County
 Richford (Vermont), im Franklin County
 Richford (Town), Town(ship) im Waushara County, Wisconsin